Monastère Notre-Dame désigne plusieurs monastères.

Asie
 Monastère Notre-Dame de Saidnaya, un monastère orthodoxe antiochien à Saidnaya en Syrie ;
 Monastère Notre-Dame de Balamand, un monastère orthodoxe antiochien, près de Tripoli au Liban.

Europe

France
 Monastère Notre-Dame de Bouzy-la-Forêt, monastère bénédictin à Bouzy-la-Forêt dans le Loiret ;
 Monastère Notre-Dame-de-la-Sainte-Espérance, monastère bénédictin à Mesnil-Saint-Loup dans l'Aube ;
 Monastère Notre-Dame-de-Bourbon d'Auzon, ancien couvent bénédictin  ;
 Monastère Notre-Dame de la Déserte, un ancien monastère à Lyon ;
 Monastère Notre-Dame du Carme était l'ancien nom du Couvent des Carmes de Caen dans le Calvados, aujourd'hui disparu.

Suisse
 Monastère Notre-Dame de St-Joseph, Collombey en Valais ;
 Monastère Notre-Dame de Géronde, à proximité de Sierre en Valais.

Voir aussi 
 Liste d'abbayes et monastères

Notes et références